Almond (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Almond (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.